Пирамидальный комплекс Униса расположен в Саккаре, неподалёку от Каира в Египте. Пирамида Униса (изначально именовалась как «Прекрасное место Униса») была построена во времена V династии; на данный момент находится в полуразрушенном состоянии и больше напоминает холм, нежели пирамиду.

Пирамиду Униса изучали такие египтологи как Джон Перринг и Карл Лепсиус, однако первым проник в неё в 1881 году Гастон Масперо. Он был первым кто увидел заупокойные тексты на стенах этой пирамиды. Эти тексты как и тексты других найденных поблизости пирамид, в настоящее время более известны как «Тексты пирамид».

Унис был одним из первых фараонов, в чьей гробнице были подобного рода надписи записанные на стенах внутри пирамиды. До него фараоны полагались на устное повторение магических формул жрецами. В этих текстах были записаны магические заклинания и формулы, которые должны были обеспечить сохранность души фараона в его путешествии через Дуат. Эта концепция была настолько успешной среди последующих фараонов, что уже в период Среднего царства их стали записывать на поверхности саркофагов (Тексты Саркофагов), а в период Нового царства вплоть до династии Птолемеев их уже записывали на более дешёвых папирусах (Книга мёртвых) и эти тексты стали доступны для простых людей.
В погребальной камере пирамиды были найдены останки мумии (череп, кости правой руки и голени), но кому они принадлежали, неизвестно. На северо-востоке, вблизи от пирамиды Униса, расположена мастаба, в которой была похоронена супруга фараона.

Считается, что в заупокойных текстах пирамиды Униса присутствуют черты семитских диалектов, записанных египетскими иероглифами, что является одним из самых древних упоминаний семитских языков.

См. также 

 Список египетских пирамид
 Тексты пирамид

Примечания

Литература 
 Zahi Hawass: Die Schätze der Pyramiden. Weltbild, Augsburg 2004, ISBN 3-8289-0809-8
 Peter Jánosi: Die Pyramiden. Beck, München 2004, ISBN 3-406-50831-6
 Jean-Philippe Lauer: Die Königsgräber von Memphis. Grabungen in Sakkara. Lübbe, Bergisch Gladbach 1988, ISBN 3-7857-0528-X

Ссылки 
 Тексты Пирамид из пирамиды Униса. Русский перевод с комментариями 
 Pyramid and Mortuary Temple of Unas  (англ.)
 Saqqara — Double Mastaba of Nebet and Khenut  (англ.)

Униса
Здания и сооружения V династии
Здания и сооружения, построенные в XXIV веке до н. э.